Slovo Nivy je množné číslo od slova niva, název nosí více různých lidských sídel:

 Nivy (Děpoltovice), část obce Děpoltovice v okrese Karlovy Vary
 Nivy (Střítež), část obce Střítež v okrese Žďár nad Sázavou
 Nivy (Bratislava), městská část Bratislavy
 Dolní Nivy, obec v okrese Sokolov
 Horní Nivy, část obce Dolní Nivy v okrese Sokolov
 Nivy (multifunkční centrum), multifunkční centrum v Bratislavě